Ел Чојал има више значења:

 Ел Чојал (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Чојал (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Чојал (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Чојал (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Чојал (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Чојал (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Чојал (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику